Chinese Volleyball League 2008-2009 – torneo di pallavolo femminile
 Chinese Volleyball League 2008-2009 – torneo di pallavolo maschile